

Географія 
 Вольтерра — місто в Тоскані, Італія.

Космос 
 14072 Вольтерра — астероїд, названий на честь Віто Вольтерра.
 Вольтерра — кратер на зворотному боці Місяця.

Математика 
 Рівняння Вольтерра — один із типів інтегральних рівнянь.
 Рівняння Лотки-Вольтерри — система диференціальних рівнянь, що описує міжвидову конкуренцію.

Прізвище 
 Віто Вольтерра (1860–1940) — італійський математик і фізик.
 Даніеле да Вольтерра (1509–1566) — італійський художник і скульптор.
 Франческо да Вольтерра (?-1386) — італійський художник.